Robert Hales (regisseur)
Robert Hales (Johannieterorde)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing